Doniphan ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Doniphan (Arkansas), im White County
 Doniphan (Idaho), im Blaine County
 Doniphan (Kansas), im Doniphan County
 Doniphan (Missouri), im Ripley County
 Doniphan (Nebraska), im Hall County
 Doniphan County, Verwaltungseinheit in Kansas

Personen:
 Alexander William Doniphan (1808–1887), US-amerikanischer Soldat und Politiker

im NRHP gelistete Objekte:
 Doniphan Archeological Site, in Doniphan, Kansas, ID-Nr. 74000825
 Doniphan County Courthouse, in Troy, Kansas, ID-Nr. 74000826
 Doniphan County Courthouse Square Historic District, in Troy, Kansas, ID-Nr. 02000717
 Doniphan County Waddell, in Doniphan, Kansas, ID-Nr. 89002185
 Doniphan Lumber Mill Historic District, in Doniphan, Arkansas, ID-Nr. 91001196

Siehe auch:
 Doniphan Township